Брюйер:

Фамилия 
 Брюйер, Жан Пьер Жозеф () (1772—1813) — французский генерал.
 Брюйер, Жозеф () (род. 1948) —  бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.

Географические объекты 
 Брюйер-э-Монберо () — коммуна во Франции, в регионе Пикардия
 Брюйер-сюи-Фер () — коммуна во Франции, в регионе Пикардия